Els trepaxonemats (Trepaxonemata) constitueixen una subclasse de platihelmints que inclou tots els rabditòfors exceptuant els macrostomorfs. Es caracteritzen per tenir una organització de les fibres de microtúbuls en "9+1" a l'axonema dels espermatozous madurs, amb l'element del microtúbul central fent una espiral. Es coneixen però, algunes excepcions degudes a reversions. Aquesta és una sinapomorfia morfològica ultraestructural que s'ha vist suportada per estudis de filogènia molecular.

Filogènia 
Posició filogenètica dels trepaxonemats dins l'embrancament dels platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Taxonomia 
La classificació taxonòmica actual dels trepaxonemats és la següent:
 Clade Amplimatricata
 Ordre Lecithoepitheliata
 Ordre Polycladida
 Clade Euneoophora
 Ordre Proseriata
 Ordre Rhabdocoela
 Clade Acentrosomata
 Clade Adiaphanida
 Ordre Fecampiida
 Ordre Prolecithophora
 Ordre Tricladida
 Clade Bothrioneodermata
 Ordre Bothrioplanida
 Clade Neodermata
 Ordre Cestoda
 Ordre Monogenea
 Ordre Trematoda

Referències 

Rabditòfors